YYF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Penticton (Columbia Britannica) (Canada)